Wavefront bezeichnet:

 Wavefront OBJ, offenes Dateiformat zum Speichern von dreidimensionalen geometrischen Formen
 Wavefront Technologies, 1984 gegründete Firma, die zu den Pionieren der Softwareentwicklung für Compositing und Computeranimation gehörte